Iuhetibu Fendi (ỉwḥ.t-ỉb fnḏ) va ser una princesa egípcia de la XIII Dinastia. Era filla del rei Sobekhotep III i de la reina Neni.

A Iuhetibu Fendi se la coneix per dues fonts. Apareix en una estela tallada a la roca a Wadi el-Hol i en una estela d’Abidos que avui es troba al Louvre de París (C8). A l'estela del Louvre apareix juntament amb la seva germana Dedetanqet (també escrita Dedetanuq) davant del déu de la fertilitat Min. Els seus dos noms hi apareixen escrits dins d’un cartutx, un privilegi que es donava molt rarament a les dones reials en aquella època i que apunta a pensar que Iuhetibu Fendi tenia algun tipus d'estatus especial. Iuhetibu Fendi porta un nom doble; el primer nom, Iuhetibu, també era el nom de la seva àvia (anomenar als nens segons els avis no era estrany a l'Antic Egipte), i Fendi és un sobrenom que significa "nas".

Iuhetibu Fendi és la segona princesa que el seu nom apareix dins d'un cartutx, després de Noferuptah de la XII Dinastia. Potser, com Noferuptah, estava destinada a ser l'herava la tron.

Referències

Vegeu també 
 La dona a l'Antic Egipte.

Bibliografia 
 
 
 

Princeses de l'antic Egipte